Дивизија се може односити на:
 Дивизија, војна јединица у саставу корпуса
 Дивизион, артиљеријско-ракетна јединица
 Дивизија (спорт)

Види још 
 Немачке дивизије у Другом светском рату